Manon Lescaut může být:

 Manon Lescaut (novela) – novela Abbé Prévosta, předloha dalších zde uvedených děl:
 Manon Lescaut (divadelní hra) – stejnojmenné drama ve verších Vítězslava Nezvala
 Manon Lescaut (Puccini) – stejnojmenná opera Giacoma Pucciniho
 Manon Lescaut (Auber) – stejnojmenná opera Daniela Aubera
 Manon Lescaut (film, 1914) – americký film z roku 1914 režiséra Herberta Halla Winslowa
 Manon Lescautová (film) (v originále Manon Lescaut) – německý film z roku 1926 režiséra Arthura Robisona
 Manon Lescaut (film, 1940) – italský film z roku 1940 režiséra Carminea Galloneho
 Manon Lescaut (film, 1970) – československý televizní film z roku 1970 režiséra Josefa Henkeho

Související články 
 Manon